Interamna (o Interamnia) è un antico toponimo attestato presso vari popoli osco-umbri e trasmesso attraverso la lingua latina, dal significato "tra i [due] fiumi" (inter-amnis). Unito a un aggettivo, poteva riferirsi a diverse città italiche:
Interamna Nahars o semplicemente Interamna: l'odierna Terni.
Interamna Praetutia o Praetutiana o Praetutiorum o Praetutianorum, o Interamnia Urbs: l'odierna Teramo.
Interamna Frentanorum o Interamnia [di] Capitanata: l'odierna Termoli.
Interamna Lirenas o Interamnia Lirinos: antica città volsca sul Liri, nei pressi di Pignataro Interamna.
Interamna Sucasina: antica città presso Interamna Lirenas, forse la stessa.

Altro
704 Interamnia – asteroide
Interamnia World Cup – competizione di pallamano
Associazione Polisportiva Interamnia – passata denominazione della Società Sportiva Dilettantistica Real Teramo